

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Za Stawem - część wsi Gózd Lipiński w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biszcza
 Za Stawem - część wsi Wierbka w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Za Stawem - część wsi Gorzakiew w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno
 Za Stawem - część wsi Modliszewice w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Za Stawem - część wsi Proćwin w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie

Zobacz też 
 Nad Stawem